Hornburg – frazione del comune di Schladen-Werla, in Bassa Sassonia
 Hornburg – frazione del comune di Seegebiet Mansfelder Land, nella Sassonia-Anhalt